McClement est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jay McClement (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1951), vice amiral britannique de la Royal Navy

Voir aussi

Homonymie de patronyme